Кааба:

 Кааба — мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке.
 Кааба, Адиль (род. 1971) — марокканский дзюдоист.
 Кааба Зороастра — архитектурное сооружение ахеменидского периода в форме башни, датируемое V веком до н.э.